Козачек — фамилия. Известные носители:
 Козачек, Николай Абрамович (1926—2008) — советский военный деятель, полковник, Герой Советского Союза (1945).
 Козачек, Сергей Борисович (1897—1971) — советский военный деятель, генерал-лейтенант (1945).